Abdiasz (prorok)
 Abdiasz (imię) – imię pochodzenia hebrajskiego
 Abdiasz z Melku – postać fikcyjna